Кобенья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Население — 6164 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида